

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Małachów- część miasta Kunów
 Małachów - część wsi Zakrzów w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów
 Małachów – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny
 Małachów (SIMC 0243760) – wieś  w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Małachów (SIMC 0244340) – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie

Zobacz też 
 Małachowo
 Małachówka